Râul Drăgoi se poate referi la:

 Râul Drăgoi, Bălțatu
 Râul Drăgoi, Inzel

Vezi și 
 Drăgoi (nume de familie)

 Râul Drăgan (dezambiguizare)
 Râul Drăgăneasa (dezambiguizare)

 Râul Drăgoiu
 Râul Drăgoiești
 Râul Drăgoteni

Toponime românești